Sanctum peut désigner :
 Sanctum (film), un film américano-australien réalisé par Alister Grierson, écrit par Andrew Wight.
 Sanctum (jeu vidéo), un jeu de tir à la première personne à la première personne et en même temps un Tower defense, développé par Coffee Stain Studios.
 Sanctum, un manga en cinq tomes écrit par le scénariste Masao Yajima et le dessinateur Boichi, édité par Glénat en France.